Martin Lindström (1894-1975), peintre paysagiste suédois ; 
 Martin Lindström (1900-1972), ingénieur suédois ; 
 Martin Lindström (1904-2000), théologien suédois, évêque du diocèse de Lund ;  
  (1970- ), journaliste et auteur danois, expert en stratégie de marque ;   
 Martin Lindström (1976- ), acteur suédois.